Panacea - personaggio della mitologia greca, figlia di Asclepio,  dea e personificazione della "guarigione universale"
 Panacea (Florida) - census-designated place degli Stati Uniti d'America, in Florida
 2878 Panacea - asteroide della fascia principale